La Federazione della Malesia partecipò alle XVI Olimpiadi, svoltesi a Melbourne dal 22 novembre all'8 dicembre 1956, con una delegazione di 32 atleti, di cui 1 donna, impegnati in 5 discipline, senza aggiudicarsi medaglie.

Risultati

Collegamenti esterni 
  Federazione della Malesia ai Giochi della XVI Olimpiade  Scheda su Sport-reference.

1956
Nazioni ai Giochi della XVI Olimpiade